Аньовер-де-Тахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 40 км². Население — 5392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Прочая информация 
Покровителями города считаются святой Бартоломе и Святая Анна.

В Аньовере-де-Тахо родился испанский ботаник и поэт Казимиро Гомес де Ортега (1741—1818).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо